IRBM Redstone – amerykański pocisk balistyczny
Miasta w USA:
 Redstone – jednostka osadnicza w stanie Kolorado, w hrabstwie Pitkin

Gminy w USA:
 Redstone (ang. Redstone Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Fayette
 Redstone (ang. Redstone Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Miner